Костомаров, Николай Иванович (1817—1885) — русский историк, публицист, педагог и общественный деятель.
 Костомаров, Николай Иванович (1826—1909) — лейтенант; Георгиевский кавалер (№ 9614; 20 июля 1855).